The Evening Standard (anciennement The Standard), quotidien anglais publié depuis 1827 ;
 The Montreal Standard (plus connu sous le nom de The Standard), quotidien canadien publié entre 1905 et 1951 ;
 The Standard, quotidien chinois de Hong Kong publié depuis 1949 ;
 The Standard, quotidien kenyan publié depuis 1902 ;
 Manila Standard (anciennement The Standard), quotidien philippin ;
 The Standard, hebdomadaire zimbawéen.